Ла Пењита, Ла Пења има више значења:

 Ла Пењита, Ла Пења (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пењита, Ла Пења (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику